Флаг Благовещенска:

 Флаг Благовещенска (Амурская область)
 Флаг Благовещенска (Башкортостан)